Алексе́й Алекса́ндрович Ша́хматов — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
 Шахматов, Алексей Александрович (1797—1868) — капитан-лейтенант, действительный статский советник, вице-губернатор Минской губернии.
 Шахматов, Алексей Александрович (1864—1920) — русский филолог, лингвист и историк.